Louis Blanc – politico francese
Louis Blanc – architetto svizzero
Louis Blanc – stazione della metropolitana di Parigi